Yokohama bezeichnet:

 die Stadt Yokohama
 Yokohama (Unternehmen), einen Reifenhersteller
 Yokohama (Huhn), eine Haushuhnrasse
 Yokohama Kaidashi Kikō, eine Manga-Serie des japanischen Zeichners Hitoshi Ashinano